Ла Меса Сека има више значења:

 Ла Меса Сека (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Меса Сека (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику